Alaria är ett släkte av plattmaskar. Alaria ingår i familjen Diplostomatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Sugmaskar
Alaria